Oostenrijks handbalteam (vrouwen)
 Oostenrijks handbalteam (mannen)